Ыспарта () — ил (регион) на юго-западе Турции.

География 
Ил Ыспарта граничит с илами: Афьонкарахисар на северо-востоке, Бурдур на юго-востоке, Анталья на юге, Конья на западе.

Озёра Эгирдир, Бейшехир (частично), Бурдур (частично), Ковада.

Население 
Население — 513 681 жителей по переписи 2009 года, 547 тыс. по оценке 2007 года.

Крупнейшие города — Ыспарта (148 тыс. жителей в 2000 году), Сениркент, Эгирдир, Ялвач.

Санджак Испарта (1912г.)

Источник: George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism, 1918

Административное деление 

Ил Ыспарта делится на 13 районов:
 
 Аксу (Aksu)
 Атабей (Atabey)
 Эгирдир (Eğirdir)
 Гелендост (Gelendost)
 Гёнен (Gönen)
 Ыспарта (Isparta)
 Кечиборлу (Keçiborlu)
 Шаркикараагач (Şarkikaraağaç)
 Сениркент (Senirkent)
 Сютчюлер (Sütçüler)
 Улуборлу (Uluborlu)
 Ялвач (Yalvaç)
 Енишарбадемли (Yenişarbademli)

Экономика 
Текстильная промышленность. Производство розового масла. Ковроткачество.

Выращиваются зерновые и масличные культуры, фрукты, виноград.

Добыча серы.

Примечания